USS West Virginia je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS West Virginia (BB-48) 
 USS West Virginia (SSBN-736)

West Virginia